

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Daniel Heuer Fernandes, (1992- ), footballeur allemano-portugais ;
 Marlies Heuer (née en 1952), actrice néerlandaise ;
 Rolf-Dieter Heuer, (1948- ), physicien des particules allemand ;
 Tomas Heuer, (1960- ), photographe français et un saxophoniste ;

Horlogerie
 TAG Heuer fabricant suisse d'horlogerie ;
 La TAG Heuer Monaco, modèle de chronographe de poignet ;

Homonymie
Homonymie de patronyme